Die ManBetX Gibraltar Open 2018 waren ein Snookerturnier der Main Tour-Saison 2017/18. Sie wurden vom 7. bis 11. März 2018 im Victoria Stadium von Gibraltar ausgetragen.

Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, der verletzungsbedingt absagte.

Gewinner wurde der Waliser Ryan Day, der den Chinesen Cao Yupeng mit 4:0 schlug.

Das höchste Break von 140 wurde von drei Spielern gespielt, dies waren Stuart Bingham, Scott Donaldson und Anthony McGill.

Preisgeld 

Der „Rolling 147 Prize“ für ein Maximum Break stand bei 25.000 £.

Vorrunde 
105 Profispieler und 98 Amateure hatten sich für das Turnier gemeldet. Die Profis sowie zwei Wildcard-Spieler waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die Amateure mussten in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 21 Plätze spielen. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die zwei Vorrunden wurden am 7. und 8. März ausgetragen.

Runde 1 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)

Runde 2 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Runde 3 

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)

Hauptturnier

Runde 1 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

WC = Wildcard-Spieler
A = Amateurspieler (während der Saison 2017/18 nicht auf der Main Tour)
kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Hauptrunde 
35 Century-Breaks wurden im Hauptturnier erzielt, sie verteilten sich auf 25 Spieler. Gleich 3 Spieler schafften dabei den Bestwert von 140 Punkten. Weitere 5 Breaks von 100 oder mehr Punkten gab es in der Qualifikation durch 5 Amateurspieler.

Qualifikationsrunde

Quellen 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Gibraltar